Název Narym může znamenat:

 Narym (město) – město ve Tomské oblasti v Rusku
 Narym (řeka) – přítok řeky Irtyš ve Východokazašské oblasti v Kazachstánu